Zardab — Azerbaijão
 Zardab (cidade) — Azerbaijão
 Zardab (Agsu) — Azerbaijão

Desambiguações de topônimos